Медиаобразование:

 Медиаобразование — термин, которым обозначают изучение воздействия средств массовой и другой коммуникации.
 «Медиаобразование» — научно-теоретический журнал.